Ewakuacja – zorganizowane przemieszczenie ludzi

Twórczość artystyczna 
 Ewakuacja – trzeci polskojęzyczny album wokalistki Ewy Farnej
 Ewakuacja – pierwszy singel Ewy Farnej